Variable Refrigerant Flow  – flusso refrigerante variabile, in termotecnica
 Virtual Routing and Forwarding